Matrossowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Matrossowo (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Uggehnen, Kreis Königsberg-Land/Samland, Ostpreußen)
 Matrossowo (Kaliningrad, Polessk), im Rajon Polessk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Gilge, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Matrossowo, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Ischdagehlen, 1938–1946 Brennersdorf, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Matrossowo (Kalmückien), in der Republik Kalmückien
 Matrossowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Matrossowo (Sachalin), in der Oblast Sachalin